Conservatori – esponenti dell'orientamento politico del Conservatorismo
 Conservatori dell'Urbe – magistrati eletti nella Roma del Medioevo
 Palazzo dei Conservatori – sede della magistratura di cui sopra, in Piazza del Campidoglio

Pagine correlate 
 Partito Conservatore